Bonifaci I de Montferrat (1150 - 1207), marquès de Montferrat i rei de Tessalònica 
 Bonifaci II de Montferrat, marquès de Montferrat del 1225 al 1253 
 Bonifaci III de Montferrat, marquès de Montferrat del 1483 al 1494 
 Bonifaci IV de Montferrat, marquès de Montferrat del 1518 al 1530